Дон Елио има више значења:

 Дон Елио (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Дон Елио (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику